Maria Bojarska – pedagog
 Maria Bojarska – pisarka, krytyk i historyk teatru